Pseudotropheus socolofi est une espèce de poisson cichlidés endémique du lac Malawi en Afrique de l'Est.

Description 
Pseudotropheus socolofi possède sur la nageoire dorsale une bande submarginale noire s'il provient des régions de Mara Point et de Tumbi Point. Les individus des populations de Cobuè et de Mbweca ne l'ont pas. Les mâles et les femelles sont bleu clair. Certaines femelles ne possèdent pas les ocelles distincts, les mâles possèdent un développement bien plus élevé de leur nageoires pelviennes par rapport aux femelles.

Répartition 
Cette espèce peuple une partie de la côte orientale du lac Malawi.

Galerie de photos

Notes, références et bibliographie

Liens externes 

 
 
 
 
 
 

Cichlidae
Perciformes (nom scientifique)
Faune endémique du lac Malawi